Løv-Ham Fotball foi um clube de futebol da Noruega fundado em 29 de dezembro de 1975. Sua sede fica em Bergen.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol fundados em 1975
Clubes de futebol extintos em 2011
Clubes de futebol extintos da Noruega